Partido da Mulher Brasileira
 Partido Municipalista Brasileiro
 Pro-Música Brasil
 Produto mundial bruto